Molino kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Molino (ort i Colombia, La Guajira, lat 10,65, long -72,92),

Mexiko 

 Roque (ort), Guanajuato, Celaya, 
 El Segundo Molino, ort, Durango, Nombre de Dios, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar